Clint Dempsey – amerykański piłkarz
 Jack Dempsey – amerykański bokser
 Jack (Nonpareil) Dempsey – irlandzki bokser
 Patrick Dempsey – irlandzko-amerykański aktor, model i kierowca wyścigowy